Синьорелли, Лука (1445/50 — 1523) — итальянский живописец раннего Возрождения.
 Синьорелли, Пьетро Наполи (1731—1815) — итальянский публицист, историк и писатель.

Примечания